3DS pode referir-se a:

 Linha Nintendo 3DS — uma linha de consoles da Nintendo.
Nintendo 3DS
Nintendo 3DS XL
New Nintendo 3DS
New Nintendo 3DS XL
3ds Max — um programa de computador de modelagem tridimensional.
3DS — o padrão de arquivos do 3ds Max.

Ver também
3D